Сібіль Баммер була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Агнешка Радванська виграла титул, перемігши у фіналі Джилл Крейбас з рахунком 6–2, 1–6, 7–6(4).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1 = Перше коло
| RD2 = Друге коло
| RD3 = Чвертьфінали
| RD4 = півфінал
| RD1-seed01=9
| RD1-team01= Ц Обзилер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04={{nowrap| А Аманмурадова}}
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Л Остерло| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ч Шуай 
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q 
| RD1-team07= Y-m Zhou
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Ю Чжань| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=7 
| RD1-team09= Дж Крейбас| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= О Савчук  
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Цінк  
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Р Ворачова| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC 
| RD1-team13= У Радванська  
| RD1-score13-1=61
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Клепач| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q 
| RD1-team15= А Йонемура
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2 
| RD1-team16= К Деллаква| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6'''
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=9
| RD2-team01= Ц Обзилер  
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Pattaya Women's Open